Кей-Кавус — персидский писатель.
 Кей-Кавус — мифологический персидский правитель.
 Кей-Кавус I — султан Рума в 1211—1219 годах.
 Кей-Кавус II — султан Рума  (1245—1256, 1257—1261).

См. также 
 Кабус